Superliga rosyjska w piłce siatkowej mężczyzn 2015/2016 − 25. sezon walki o mistrzostwo Rosji organizowany przez Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола, Wsierossijskaja Fiedieracyja Wolejboła). Zainaugurowany został 7 listopada 2015 i trwał do 12 kwietnia 2016 roku.

W sezonie 2015/2016 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowały ,  i , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

Mistrzem Rosji po raz trzeci z rzędu i po raz ósmy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, które rozegrały po dwa spotkania systemem kołowym. Drużyna z najwyższą zdobytą liczbą punktów została mistrzem Rosji.

Drużyny uczestniczące

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2015 w piłce siatkowej
2016 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2015 w Rosji
2016 w Rosji